Алекса́ндр Па́влович Попо́в:
 Попов, Александр Павлович (род. 1960) — глава Киевской городской государственной администрации.
 Попов (Московский), Александр Павлович (1835 — после 1889) — русский художник-жанрист.